

Geografia

Italia 
 Grand Bruson – frazione del comune di Saint-Denis (Valle d'Aosta)

Svizzera 
 Bruson – frazione di Bagnes, comune nel distretto di Entremont (Canton Vallese)

Persone 
 Bruson – cognome italiano
 Renato Bruson (1936) – baritono italiano